O’Donnell – irlandzkie nazwisko
 O’Donnell – stacja metra w Madrycie
 O’Donnell – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Teksas

Osoby noszące nazwisko O’Donnell 
 Cathy O’Donnell (1923–1970) – amerykańska aktorka
 Chris O’Donnell (ur. 1970) – amerykański aktor
 Joe O’Donnell (1922–2007) – amerykański fotograf
 Patrick O’Donnell (1856– 1927) – irlandzki duchowny katolicki, kardynał, arcybiskup Armagh i prymas całej Irlandii.
 Patrick O’Donnell (zm. 1970) – irlandzki polityk
 Phil O’Donnell (1972–2007) – szkocki piłkarz
 Roger O’Donnell (ur. 1955) – brytyjski muzyk, związany z The Cure
 Tela O’Donnell (ur. 1982) – amerykańska zapaśniczka
 Nathaniel Reilly-O’Donnell (ur. 1988) – brytyjski wioślarz

Inne 
 Obóz O’Donnell – baza wojskowa i obóz jeniecki na Filipinach